Bolognesi est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Angelo Bolognesi (1836-1874), explorateur italien ;
 Aureliano Bolognesi (1930-2018), boxeur italien ;
 Francisco Bolognesi (1816-1880), militaire péruvien ;
 Gemma Bolognesi (1894-1983), actrice italienne ;
 Jacques Bolognesi (1947-) musicien de jazz français ;
 Luiz Bolognesi (1966-), producteur, réalisateur et scénariste de cinéma brésilien ;
 Maria Bolognesi (1924-1980), laïque et mystique italienne.

Toponyme

Bolognesi, village du district de Tahuanía dans la province d'Atalaya du département d'Ucayali
 Province de Bolognesi, province du département d'Ancash.
 District de Bolognesi, district dans la province de Pallasca du département d'Ancash.

Patronyme italien